Bakur Iberijac, bizantski zapovjednik u Palestini
 Bakur I. od Iberije, kralj Iberije 234. – 249.
 Bakur II. od Iberije, kralj Iberije 534. – 547.
 Bakur III. od Iberije, kralj Iberije ? - 580.